

Patronyme 

 Sigmund Freudenberger (1745-1801), également appelé en français Sigismond Freudeberg), un artiste peintre et dessinateur suisse ;
 Herbert J. Freudenberger (1926-1999), un psychologue et psychothérapeute américain, l'un des premiers à décrire les symptômes de l'épuisement professionnel ;
 Nell Freudenberger (1975-), une écrivain américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme